Ру́эталь или Во́тпочинк (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Мальшвиц района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Через деревню проходит автомобильная дорога S 121.

Соседние населённые пункты: на северо-востоке — деревня Кошла коммуны Боксберг, на юго-востоке — деревня Нова-Вес, на западе — деревня Лескей.

История 
Впервые упоминается в 1825 году. C 1994 по 2013 года входила в состав коммуны Гуттау. С 2013 года входит в состав современной коммуны Мальшвиц.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Примечания

Ссылки 
 Ruhethal/ Wotpočink, Digitales Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen
  Ruhethal, Официальный сайт коммуны Мальшвиц

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Мальшвиц
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области